1-я воздушная армия — оперативное формирование (объединение, воздушная армия) авиации РККА Вооружённых сил СССР во время Великой Отечественной войны.

Сформирована 10 мая 1942 года приказом Народного комиссара обороны СССР № 0081 от 5 мая 1942 года на основе ВВС Западного фронта.

10 января 1949 года переименована в 26-ю воздушную армию.

История наименований 
Наименование формирования, в различный период времени:
 ВВС Минского военного округа (28.11.1918 г.);
 ВВС Западного военного округа (14.12.1918 г.);
 ВВС Белорусского военного округа (02.10.1926 г.);
 ВВС Белорусского особого военного округа (26.07.1936 г.);
 ВВС Белорусского фронта (01.09.1939 г.);
 ВВС Белорусского особого военного округа (14.11.1939 г.);
 ВВС Западного особого военного округа (11.07.1940 г.);
 ВВС Западного фронта (22.06.1941 г.);
 1-я воздушная армия (05.05.1942 г.);
 26-я воздушная армия (20.02.1949 г.);
 26-я воздушная Краснознамённая армия (22.02.1968 г.);
 ВВС Белорусского военного округа (04.1980 г.);
 26-я воздушная Краснознамённая армия (05.1988 г.).
 Военно-воздушные силы Республики Беларусь (15.06.1992 г.);
 Военно-воздушные силы и Войска ПВО Вооружённых Сил Республики Беларусь (2001 г.).

Боевой путь 
В 1942 году воздушная армия поддерживала наступление войск Западного фронта на юхновском, гжатском и ржевском направлениях. Участвовала в Ржевско-Сычёвской, Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской, Оршанской, Витебской, Белорусской, Мемельской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской наступательных операциях, а также в воздушной операции по уничтожению немецкой авиации на аэродромах в мае 1943 года.

Всего за годы войны лётчиками 1 ВА совершено свыше 290 000 самолёто-вылетов. За боевые заслуги 5 её соединений и частей получили почётное звание и преобразованы в гвардейские, 50-и присвоены почётные наименования, 44 награждены орденами; свыше 17 тысяч её воинов награждены орденами и медалями, 145-и лётчикам и штурманам присвоено звание Героя Советского Союза, а 17 человек удостоены этого звания дважды.

В составе 
С момента образования воздушная армия входила в состав:
 Западного фронта;
 3-го Белорусского фронта — с 24 апреля 1944 года до конца войны.

Командный состав

Командующие армией 
 5 мая 1942 года — генерал-лейтенант авиации Т. Ф. Куцевалов
 18 июня 1942 года — генерал-лейтенант авиации, генерал-полковник авиации (с 17 марта 1943) С. А. Худяков
 27 мая 1943 года — генерал-лейтенант авиации М. М. Громов
 3 июля 1944 года — генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин

Начальники штаба 
 5 мая 1942 года — 9 августа 1944 года — полковник, генерал-майор авиации (с марта 1943) А. С. Пронин
 12 февраля 1945 года — генерал-майор авиации И. М. Белов
.
  декабрь 1950 года — декабрь 1953 года — генерал-майор авиации А. С. Дземешкевич
.

Заместители командующего армией 
 5 мая 1942 года — 11 мая 1942 года — полковник Самохин, Иван Климентьевич
 12 мая 1942 года — 7 августа 1942 года — полковник Кулдин, Леонид Григорьевич, погиб в воздушном бою

Военные комиссары, замполиты 
 5 мая 1942 года — бригадный комиссар, полковник (с 20 декабря 1942), генерал-майор авиации (с 9 апреля 1943) И. Г. Литвиненко
 С 9 октября 1942 года должность называется заместитель командующего по политчасти.
 23 марта 1945 года — генерал-майор авиации И. Т. Чернышёв

Состав 
Первоначально в состав армии согласно приказу НКО СССР вошло управление, 4 авиадивизии и другие части:
 201-я истребительная авиационная дивизия;
 202-я истребительная авиационная дивизия;
 203-я смешанная авиационная дивизия;
 204-я смешанная авиационная дивизия;
 3-й отдельный учебно-тренировочный авиационный полк (период боевых действий с 30.10.1942 по 20.01.1943. Переформирован в 1-ю учебно-тренировочную авиационную бригаду, период боевых действий с 20.01.1943 по 15.09.1944 гг.);
 1-я разведывательная авиационная эскадрилья (в составе двух звеньев (всего 6 самолётов));
 отдельная авиационная эскадрилья связи (10 самолётов У-2);
 901-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк (20 самолётов У-2);
 и другие формирования.
Приказом НКО СССР № 00101 от 23 мая 1942 года состав 1 ВА изменён, число дивизий составило 13:

Боевой состав на 1942 год

Боевой состав на 1943 год

Боевой состав на 1944 год 
В июле 1944 года 38-я подвижная авиационная ремонтная железнодорожная мастерская включена в состав армии 3-го Белорусского фронта с местом базирования на станции Ельня Смоленской области. 20 июля мастерская вошла в состав Действующей армии.

1 ноября 1944 
 1551, 1552, 1553, 1565, 1600, 1602, 1608 зенап (Армейская артиллерия)
 6 гв., 276 бад, 1 гв., 182, 277, 311 шад, 129, 130, 240, 303, 330 иад, 213 нбад, 9 гв. иап, 10, 90 рап, 117 крап, 142 трап, 1 санап, 354 оапс, 1 иап «Нормандия» (фр.) (Военно-воздушные силы)
 и другие формирования

Боевой состав на 1945 год

После войны 
После войны дислоцировалась в Белорусском военном округе.

В феврале 1949 года 1-я воздушная армия переименована в 26-ю воздушную армию (директива начальника ГШ ВС СССР № ОРГ 120026 от 10 января 1949 года).

В апреле 1980 года 26-я воздушная армия переформирована в ВВС Белорусского военного округа (директива начальника ГШ ВС СССР от 1980 года № 314/1/00170).

В мае 1988 года ВВС Белорусского военного округа переформированы обратно в 26-ю воздушную армию (приказ министра обороны СССР от 1988 года № 0018).

Командующие 1 (26) ВА после войны 
В послевоенный период армией (в 1980—1988 годах — ВВС Белорусского военного округа) командовали:
 июль 1946 — февраль 1947 — маршал авиации Ворожейкин Г. А.
 февраль 1947 — декабрь 1948 — генерал-полковник авиации Руденко С. И.
 апрель 1949 — октябрь 1950 — генерал-полковник авиации Туркель И. Л.
 октябрь 1950 — август 1951 — генерал-лейтенант авиации Изотов В. И. (врид)
 август 1951 — июнь 1953 — генерал-лейтенант авиации Рубанов С. У.
 июнь 1953 — апрель 1955 — генерал-полковник авиации Судец В. А.
 апрель 1955 — май 1956 — генерал-полковник авиации Красовский С. А.
 май 1956 — май 1958 — генерал-лейтенант авиации Сенаторов А. С.
 май 1958 — январь 1964 — генерал-майор авиации, с 5.08.1958 генерал-лейтенант авиации Рыкачёв Ю. Б.
 январь 1964 — февраль 1972 — генерал-лейтенант авиации, с 19.02.1968 генерал-полковник авиации Жуковский С. Я.
 февраль 1972 — декабрь 1976 — генерал-майор авиации, с 23.02.1972 генерал-лейтенант авиации Беда Л. И.
 март 1977 — июнь 1982 — генерал-майор авиации, с 27.10.1977 генерал-лейтенант авиации Закревский А. Н.
 июнь 1982 — декабрь 1984 — генерал-майор авиации, с 16.12.1982 генерал-лейтенант авиации Буланкин В. С.
 декабрь 1984 — май 1988 — генерал-майор авиации, с 30.04.1988 генерал-лейтенант авиации Малюков А. И.
 май 1988 — июнь 1992 — генерал-майор авиации, с 30.10.1989 генерал-лейтенант авиации Седов С. В.

Правопреемники 
 Военно-воздушные силы Республики Беларусь (с 15 июня 1992 года приказом Министра обороны Республики Беларусь № 05)
 Военно-воздушные силы и войска ПВО Республики Беларусь (2001 год)

Отличившиеся воины 

 Кавалеры ордена Славы 3-х степеней.

10-й отдельный разведывательный авиационный полк:
 Ашин, Александр Сергеевич, старший сержант, воздушный стрелок-радист.
 Перетятько, Гавриил Ильич, старшина, воздушный стрелок-радист.
 Петруновский, Михаил Данилович, сержант, воздушный стрелок-радист.

276-я бомбардировочная авиационная дивизия:
 Браун, Николай Варфоломеевич, гвардии сержант, воздушный стрелок-радист 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.
 Броницкий, Алексей Васильевич, сержант, воздушный стрелок-радист 140-го бомбардировочного авиационного полка.
 Лагунов, Фёдор Иванович, гвардии старшина, начальник связи эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка.
 Савчук, Николай Васильевич, старший сержант, воздушный стрелок-радист 58 бомбардировочного авиационного полка.

Кавалеры ордена Славы 3-х степеней 1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии, 277 и 311 штурмовых авиационных дивизий размещены на страницах этих формирований.

Примечания

Литература 
 
  — мемуары заместителя начальника войск связи 1-й воздушной армии.
 Королев В. О. Гвардейцы первой штурмовой. — : Воениздат, 1980.
 Бойков П. М. На главных направлениях. — М.: Воениздат, 1984.
 
 Зимин Г. В. Истребители. — М.: Воениздат, 1988.
 Памятная книжка ветерана 224-й штурмовой авиационной Жмеринской Краснознамённой дивизии. — Днепропетровск, 1989.
 Перов В. И., Растренин О. В. Штурмовая авиация Красной Армии. — М.: Издатель А. С. Акчурин, 2003. — Том 1. Суровая школа.
 
 Дьяков Д. А. Совершенствование организационной структуры 1-й (26-й) воздушной армии белорусского военного округа (1945—1962 гг.) // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 11. — С.16-19.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 ОАО «558-й Авиационный ремонтный завод». Из истории 38-й подвижной авиаремонтной железнодорожной мастерской
 Перечень № 32 «Ремонтно-эвакуационных и трофейных частей и учреждений со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Раздел 9. Ремонтные мастерские.»
 Сайт Министерства обороны Белоруссии

Воздушные армии СССР во время Великой Отечественной войны
Воздушные армии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году
Участники Ржевской битвы
Участники Орловской операции
Участники Смоленской операции (1943)
Участники Курской битвы
Участники Витебской операции
Участники Белорусской операции (1944)
Участники Оршанской операции
Участники Мемельской операции
Участники Прибалтийской операции (1944)
Участники Гумбиннен-Гольдапской операции
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Участники Браунсбергской операции